

Acronimo
IVIE, Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero

Persone
Wilton Ivie,  aracnologo statunitense
Ivie Anderson, cantante statunitense